Дания впервые приняла участие в Олимпийских играх в 1896 году в Афинах и с тех пор не пропустила ни одной летней Олимпиады, кроме Игр 1904 года в Сент-Луисе. Датчане также участвовали в 14 зимних Олимпийских играх, дебютировав на зимних Олимпиадах в 1948 году в Санкт-Морице.

За время выступления на Олимпийских играх датские спортсмены завоевали 206 олимпийских медалей: 48 золотых, 79 серебряных и 79 бронзовых. Практически все медали, кроме серебра в соревнованиях по кёрлингу на Олимпиаде в Нагано, были завоёваны на летних Олимпийских играх. Больше всего медалей датчане завоевали в соревнованиях по велоспорту, парусному спорту, академической гребле и стрельбе. Самыми успешными для датчан стали Игры 1948 года в Лондоне, когда они завоевали 20 медалей, в том числе пять золотых, заняв 10-е место в общекомандном медальном зачёте и опередив, в частности, хозяев-британцев.

Национальный олимпийский комитет Дании был образован в 1905 году.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медали по видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев Дании на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com
 Дания на сайте Международного олимпийского комитета
 Национальный Олимпийский комитет Дании